Die Division 1 1953/54 war die 16. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde der OSC Lille, der seinen dritten Titel seit 1933 gewann.

Erster Spieltag war der 23. August 1953, letzter Spieltag der 16. Mai 1954. Eine Winterpause gab es nicht; vielmehr wurde auch zwischen den Jahren gespielt.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 15. Platz abgeschlossen hatten, sowie zwei direkte Aufsteiger aus der zweiten Division und der Gewinner der Relegationsspiele zwischen Erstliga-16. und Zweitliga-Drittem. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 drei Klubs aus dem äußersten Norden (OSC Lille, CO Roubaix-Tourcoing, Racing Lens),
 zwei aus Paris bzw. der Champagne (Stade Français, Titelverteidiger Stade Reims),
 einer aus dem Nordwesten (Le Havre AC),
 vier aus dem Nordosten (FC Metz, FC Nancy, FC Sochaux, Aufsteiger Racing Strasbourg),
 zwei aus dem Südwesten (Girondins Bordeaux, Aufsteiger Toulouse FC),
 sechs aus dem Südosten (AS Saint-Étienne, FC Sète, Olympique Nîmes, Olympique Marseille, OGC Nizza, Aufsteiger AS Monaco).

Saisonverlauf 
Am besten kamen Titelverteidiger Reims – über die gesamte Saison auswärts (nur zwei Niederlagen, aber neun Siege) stärker als vor eigenem Publikum – und Vorjahresdritter Bordeaux in die Saison hinein, die als „kurios“ und „hochdramatisch“ in die Annalen einging. Lille hingegen häufte zunächst überwiegend Unentschieden an; der spätere Meister erwies sich offensiv als vergleichsweise wenig durchschlagskräftig, besaß aber eine fast unüberwindliche Abwehr. Sieben Spieltage vor Ende führte Bordeaux die Tabelle noch mit einem vermeintlich beruhigenden Vorsprung an, dann eröffnete eine 1:4-Niederlage gegen Absteiger Le Havre ein spannendes Finale: am viertletzten Spieltag schlug Lille Bordeaux, wodurch Reims als lachender Dritter vorübergehend die Tabellenspitze mit zwei Zählern Vorsprung eroberte. Nach der vorletzten Runde waren alle drei Kontrahenten punktgleich, weil Lille in Reims gewonnen und Bordeaux in Toulouse – der Aufsteiger hatte als einzige Mannschaft annähernd Kontakt zur Führungstroika halten können – verloren hatte. Der 34. Spieltag sah das direkte Duell zwischen Bordeaux und Reims, die sich unentschieden trennten, während Lille mit einem Sieg über Nancy den entscheidenden Schritt zum Titel getan hatte, wenngleich dem LOSC angesichts des Ergebnisses der Kontrahenten und des deutlich besseren Torverhältnisses bereits ein Punkt gereicht hätte.

Am Tabellenende stieg mit Sète das drittletzte, durchgehend in der Division 1 vertretene Liga-Gründungsmitglied ab, begleitet von Le Havre. In den nach Saisonende ausgetragenen Barrages des 16. gegen den Dritten der Division 2 kam es zum „Bruderkampf der Hauptstadtklubs“, in dem sich Racing gegen Stade Français durchsetzte. Dazu qualifizierten sich als direkte Aufsteiger zur folgenden Spielzeit Olympique Lyon und die AS Troyes-Savinienne.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Die Spieler des Meisters 
Während der Saison waren unter Trainer André Cheuva folgende 20 Spieler zum Einsatz gekommen (in Klammern: Zahl der Punktspiele): Jean Baratte (4), Guillaume Bieganski (31), Gérard Bourbotte (14), Roland Clauws (2), Jean-Paul Desrousseau (19), Yvon Douis (25), Jean-Pierre Knayer (6), Christian Lagon (2), Bernard Lefèvre (26), Robert Lemaître (30), Antoine Pazur (27), Edmond Plewa (9), André Pottier (3), César Ruminski (34), Marceau Somerlinck (34), André Strappe (33), Jacques Van Cappelen (12), Cor van der Hart (31), Jean Vincent (31), Étienne Wesolek (1)

Eine vollständige Liste der Schützen von Lilles 49 Treffern existiert in der vorliegenden Literatur nicht. Außer dem in der Torjägerliste platzierten Strappe war insbesondere Douis daran beteiligt. Nie zuvor allerdings war eine Mannschaft mit einer so geringen Torzahl französischer Meister geworden, vom Treffermittel pro Spiel her selbst in der Saison 1932/33 nicht, als der Meister nur 19 Matches austragen musste.

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1953/54
 Coupe de France 1953/54

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Anmerkungen und Nachweise 

1953/54
Fußballsaison 1953/54